Denumirea Dubove se poate referi la următoarele localități din Ucraina:
 Dubove, denumirea ucraineană a orașului Delureni, regiunea Transcarpatia;
 Dubove, denumirea ucraineană a satului Dubove, raionul Storojineț, regiunea Cernăuți.